

Cypr 
 Prastio – wieś w dystrykcie Famagusta;
 Prastio – wieś w dystrykcie Nikozja;
 Prastio – wieś w dystrykcie Pafos;
 Prastio Awdimu – wieś w dystrykcie Limassol;
 Prastio Kielakiu – wieś w dystrykcie Limassol.